Lilac (engl. für Flieder) bezeichnet:

 Lilac (Schiff), ein 2002 in Dienst gestelltes japanisches Fährschiff
 Lilac (Marke), eine Marke für Motorräder des japanischen Unternehmens Marusho 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lilac (Kalifornien)
 Lilac (Kentucky)
 Lilac (Mississippi)
 Lilac (Texas)

Siehe auch:
 Lila (Begriffsklärung)